Фергус (Фергюс; ) — многозначный термин:

Имя:
 Фергус — легендарный ирландский герой
 Фергус Длинноголовый — король Кенел Конайлл (с 464)
 Фергус I — король Дал Риады (500—501)
 Фергус Раздор — король Мунстера (579/580—583)
 Фергус мак Колмайн — король Миде (600—618)
 Фергус (умер ок. 730) — шотландский епископ, святой
 Фергус мак Фогартайг — король Лагора (738—751)
 Фергус II — король Дал Риады (778—781)
 Фергус мак Фотайд — король Коннахта (840—843)
 Фергус Келли — ирландский историк и философ

Топоним:
 Фергус — река в Ирландии
 Фергюс — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.